Harald Johnsson kan syfta på:

 Harald Johnsson i Skoglösa (1898-1967), svensk politiker
 Harald Johnsson, (1886-1936) svensk författare